Cal Carreter (Castellcir), antiga casa al poble de Castellcir (Moianès)
 Cal Carreter (Fogars de la Selva), antic mas al terme de Fogars de la Selva
 Cal Carreter (Pontós), casa dins del nucli urbà de de Pontós (Alt Empordà)
 Cal Carreter (Sant Bartomeu del Grau), edifici a Sant Bartomeu del Grau (Osona)